Dactylopodia är ett släkte av kräftdjur. Dactylopodia ingår i familjen Thalestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Dactylopodia